Nathaniel Curzon (1640–1719) – angielski arystokrata, 2. baronet Curzon of Kedleston
 Nathaniel Curzon (1676–1758) – brytyjski arystokrata, 4. baronet Curzon of Kedleston
 Nathaniel Curzon (1726–1804) – brytyjski arystokrata, 1. baron baron Scarsdale
 Nathaniel Curzon (1751–1837) – brytyjski arystokrata, 2. baron Scarsdale
 Nathaniel Curzon (1781–1856) – brytyjski arystokrata, 3. baron Scarsdale